Art: un manga futurista. Vegeu Akira (manga)
 Cinema: Akira (pel·lícula) Disseny gràfic: Akira (software)
 Onomàstica: cognom japonès comú:
 Akira Kurosawa, director de cinema.
 Akira Toriyama, dibuixant de manga.
 Akira Watanabe, pilot de motocròs.
 Akira Suzuki, químic, Premi Nobel el 2010.
 Akira Kaji, futbolista.
 Akira Nishino, futbolista.
 Asa Akira, actriu i model.
 Akira Itō, dibuixant de manga (mangaka)
 Akira Kitaguchi, futbolista.
 Akira Yoshizawa, mestre de l'origami.
 Akira Nozawa, futbolista.
 Akira Yasuda (Akiman), animador i dissenyador de personatges.
 Akira Matsunaga, futbolista.
 Amano Akira, dibuixant de manga (mangaka)
 Akira Matsunaga (1948)''', futbolista.